La nazionale di pallavolo maschile del Ghana è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Ghana ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Ghana.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Ghana